La Liga 1999-00 var den 68. sæson siden oprettelsen af ligaen.

Tabel

1999-2000

Priser

Topscorer

Source: BDFutbol